Седрос има више значења:

 Седрос (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Седрос (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Седрос (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Седрос (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику